Fleetwood kan beteckna

 Fleetwood (efternamn) – efternamn samt personer med namnet
 Fleetwood, Lancashire – stad i England
 Fleetwood (släkt) – svensk friherrlig släkt
 Fleetwood Mac – brittiskt-amerikanst rockband bildat 1967
 Fleetwood Town FC – fotbollsklubb i Fleetwood, Lancashire
 Fleetwoodska regementet – namn på ett degraderat Svea livgarde 1808–1809